Les Alcidés (Alcidae) sont une famille d'oiseaux constituée de 10 genres et de 23 espèces existantes. Parfois appelées sous le terme générique de « Alques », ces espèces sont plus précisément nommées mergules, guillemots, pingouins, stariques et macareux.

Description 

Les alcidés sont des oiseaux marins de taille petite à moyenne (de 12 à ), qui se propulsent sous l'eau à l'aide de leurs ailes. Ils ont le corps trapu et la queue courte, avec les pattes implantées très en arrière. Leur plumage est principalement noir ou gris foncé dessus, blanc dessous. Exclusivement marins, ils ont une répartition circumpolaire (océans de l'hémisphère Nord).

Une espèce de cette famille, le Grand Pingouin († Pinguinus impennis), a été exterminée par l'homme au cours du .

Différence entre pingouins et manchots 
En français, le terme « Pingouin » désigne plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des Alcidae, vivant dans l'hémisphère nord. Ils n'ont aucun lien avec les Manchots, qui appartiennent à la famille des Spheniscidae et vivent en Antarctique (hémisphère sud), et dont aucun ne peut voler.

Étymologie 

Les termes « alques », « alciformes », « alcidés » et « alcinés » ont été construits sur la racine « alc- », un terme dérivé du norique alka, terme que l'on retrouve dans le norvégien  pour désigner le petit pingouin, ou l'anglais auk pour désigner n'importe quel alcidé en général. La racine alc- dériverait d'une racine indo-européenne signifiant « crier ». Alcyon se serait formé en latin d'une manière analogue, d'où les Alcedininae.

Classification

Liste des genres et espèces modernes 
D'après  :

Classification et genres fossiles 
Classification des genres fossiles, d'après :
Pan-Alcidae:
 † Alcodes Howard, 1968:
 † Pliolunda Miller, 1937
 sous-famille Mancallinae Brodkorb, 1967:
 † Mancalla Lucas, 1901
 † Miomancalla Smith, 2011
 † Praemancalla Howard, 1966
 famille Alcidae Leach, 1820:
 sous-famille Alcinae Leach, 1820:
 † Miocepphus Wetmore, 1940
 tribu Alcini Storer, 1960:
 † Pinguinus Bonnaterre, 1791

Phylogénie

Place au sein de l'ordre

Dans la famille

Voir aussi

Références taxinomiques

Liens externes

Notes et références 

Famille d'oiseaux (nom scientifique)